

Cinema
The Cost of Living - film di Lloyd Newson del 2004

Musica
The Cost of Living - singolo dei Downliners Sect del 1966
The Cost of Living - E.P. dei The Clash del 1979
The Cost of Living - album di Jason Webley

Voci correlate
Cost of Living